Nold ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Nold (1920–2011), Schweizer Maler und Lehrer
 Brigida Nold (* 1958), Schauspielerin
 Christian Nold (1626–1683), dänischer evangelischer Theologe und Orientalist
 Henry Nold (* 1966), deutscher Konzeptkünstler
 Hubert Nold (1861–1935), deutscher evangelischer Pfarrer und Superintendent
 Liselotte Nold (1912–1978), deutsche Sozialarbeiterin
 Philipp Nold (* 1919), deutscher Fußballspieler
 Ursula Nold (* 1969), Schweizer Managerin
 Wendelin Joseph Nold (1900–1981), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher